Соревнования в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 в технической программе среди групп прошли 14 и 16 июля.

Результаты 
Квалификация началась 14 июля в 11:00.

Финал начался 16 июля в 19:00.

Зелёным отмечены финалисты

Примечания 

Синхронное плавание
Чемпионат мира по водным видам спорта 2019